Tasovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Tasovice (okres Blansko)
 Tasovice (okres Znojmo)